Az Ökumenikus Egyház egy 2019-ben alapított, majd 2020 májusában a magyar állam által Ökumenikus Keresztény Egyház Vallási Egyesület néven bejegyzett szabadegyház, amely elismeri a Katolikus Egyház hitelveit és a protestáns egyházak hitelveit. Azonban a krisztusi tanítást annak eredeti formájában, a hierarchikus klerikális rendszer nélkül, eredeti jelentésében tekinti követendőnek.„Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” (János 13,35)

Hitelvek 
Az Ökumenikus Egyházban hisszük, hogy Isten arra hív mindannyiunkat, hogy egységben és szeretetben éljünk (János 17). Sajnos a vallás történelme során az Isten nevében nyilatkozó egyházak gyakran engedték a dogmákat és a tanaikat fallá emelkedni, és ezzel kizárni embereket, akik ugyanúgy Jézus szeretetközösségébe tartoznak. Ezért a mi Felekezetünk ahelyett, hogy dogmákra épülő tanokra hivatkozna, amely megosztja az Istent kereső emberiséget, inkább az alapvető, mindannyiunkat a Krisztusi Testvériségben összekötő tiszta forrásra hagyatkozunk – az „alapvető hitelvekre”, amelyek által újjászületünk a bűneinkből és megtapasztalhatjuk Istent a szeretetben. (1 Róm 14,1 1 Kor 13,2)

Isten 
Hisszük, hogy a Teremtő Isten alkotta és irányítja a világot. Örökkön létező, három formában, amely az Atya, a Fiú és a Szentlélek. E három egy és ugyanaz, és mindannyian Isten maga.Ter 28,19

1 Péter 1,2

2 Kor 13,14

Jézus Krisztus 
Jézus Krisztus Isten Fia. Egyenlő az Atyával. Szeplőtlenül fogant és született, tökéletes, emberi lény, bűnök nélkül. Felajánlotta magát áldozatként az emberek bűneiért, s meghalt a kereszten értünk. Feltámadt a harmadik napon, felemelkedett a Mennybe és visszatér közénk, hogy vezessen minket.Máté 1,22-23

Ján 1,1-5; 14,10-30

ApCsel 1,9-11

Szentlélek 
A Szentlélek egyenlő az Atyával és a Fiúval. Jelen van a világban, hogy az embert emlékeztesse Jézus Krisztus szeretetére. Mindenkiben ott él a Megváltás óta. A hívő embert erővel tölti fel, amelynek segítségével megértheti és megélheti a spirituális bölcsességet és a jóra törekvést. Keresztényként a Szentlélek irányítását keressük.2 Kor 3,17

Ján 16,7-13; 14-16

ApCsel 1,8

Biblia 
A Biblia Isten szava hozzánk, amelyet Isten által vezérelt emberek írtak a Szentlélek útmutatásával. A minden felett álló igazság forrása a keresztények számára, amelyhez – lévén Isten szava – nem szükséges semmilyen kiegészítő dogma, doktrína vagy torzítás.2 Péter 1,20-21

Ember 
Az ember Isten képmása. A Teremtő alkotásának csúcsa. Noha minden ember a jóság és a szeretet erejével bír, mindannyian hajlamosak vagyunk megfeledkezni erről az isteni erőről és annak ellenében tenni. Ezt nevezzük „bűnnek”. Ezek a bűnök elválasztanak minket Istentől és okoznak számos bajt az életünkben.Ter 1,27

1 Róm 3,23

Zsol 8,3-6

Megváltás 
A Megváltás Isten ajándéka, amelyért nem kér semmit. Bűneinket Jézus Krisztus követésével, a szeretet gyakorlásával és a jóra törekvéssel győzhetjük le. Amikor Isten felé fordulunk, és elfogadjuk, hogy az Ő szeretete munkál bennünk, ennek engedjük át a gondolatainkat és az életünket, akkor elfogadjuk a Megváltást. Az örök élet azzal pillanattal kezdődik el, hogy Jézus Krisztust befogadjuk az életünkbe.1 Róm 6,23; 5,1

Efez 2,8-9

Ján 14,6; 1,12

Öröklét 
Minden ember lelke örök életre teremtetett. Dönthetünk, hogy örökké élük Isten szeretetétől távol, vagy a Megváltás kegyelméből Isten szeretetében. A Pokol valójában az örökkévalóságban élni Isten szeretetén kívül. A Mennyország pedig az örökkévaló egység Istennel.Ján 3,16; 2,25; 5,11-13

1 Róm 6,23

Dániel 2,44

Közösség 
Aki szeret, Jézus tanítványává szegődik. Családját Isten országává formálja. Olyannal köt életszövetséget, aki ebben a feladatban is a társa akar lenni. Nem éri be a templomok nagyüzemi szolgáltatásaival, hanem kisközösséget is formál, mint Jézus a Tizenkettővel. Ilyet keres magának. Majd abban felnövekedve, maga is létrehoz ilyent, mert az Isten akaratát kereső emberek kisközösségei nélkül nem tud jézusivá alakulni az emberi tudat. Enélkül pedig meg nem születhetik a szeretet civilizációja a földön.Máté 5,1

Az Ökumenikus Egyház tagjai 
Az Ökumenikus Egyház missziós felekezet, azaz nem épít gyülekezetet, azonban minden természetes személy tagja lehet, aki ezt kifejezetten kéri. Az alapítók tizenketten vannak – hasonlóan Jézus Krisztus tanítványaihoz.

Az Ökumenikus Egyház vezetői 
Tóth Mihály, vezető lelkész, ügyvezető

Molnár László, egyháztanács tag

Farkas Stefán, egyháztanács tag

Társadalmi tevékenység

2021 – Hableány-megemlékezés 

Tóth Mihály lelkész vezette a megemlékező szertartást, és mondott gyászbeszédet, majd 28 harangütéssel emlékeztek a tragédia során elhunyt magyar hajósokra és a dél-koreai áldozatokra.

2020
Az Ökumenikus Egyház mozgó lelkészi szolgálatot lát el az ország területén, különös tekintettel azokra a hitéleti tevékenységekre, amelyek a Családvédelmi Akciótervvel összhangban állnak. 

A halottak napjához kapcsolódó hajós megemlékezést tart az Ökumenikus Egyház Budapesten.

A végtisztesség megadását a rendkívüli helyzetben ingyenesen végzi az Ökumenikus Egyház a budapesti temetkezési helyeken.

Jegyzetek